Појам  може да се односи на:

 Кастро Урдијалес (Шпанија)
Кастро Урдијалес, Пакана (Тала), насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Тала.